Heinrich Albert kan verwijzen naar:

 Heinrich Albert (componist) (1604–1651), Duits componist en dichter van (vooral) kerkliederen
 Heinrich Albert (politicus) (1874–1960), Duits jurist en minister in het kabinet-Cuno (1922-1923)